

События 
 1 августа
 В результате наводнения в Кентукки погибли по меньшей мере 26 человек;
 На 85-году жизни скончался последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин.
 2 августа — визит Нэнси Пелоси на Тайвань, вызвавший новый кризис между Китаем и Тайванем, состоялся. Самолёт спикера Палаты представителей США приземлился в аэропорту Тайбэя.
 3 августа
 В результате взрыва на заводе во Франции пострадали 8 человек;
 Азербайджан провёл военную операцию в Нагорном Карабахе.
 4 августа
 В Берлине произошёл крупный пожар на складе боеприпасов, огонь перекинулся на лес Груневальд;
 В префектуре Фукусима зафиксировано землетрясение силой 5,6 балла.
 5 августа
 В Таиланде из-за пожара в ночном клубе погибли 20 человек;
 В Великобритании впервые в истории пересохли истоки реки Темзы; это произошло из-за сохраняющейся в стране аномальной жары;
 Израиль начал операцию «Рассвет»;
 На  в Сент-Китсе и Невисе победила оппозиционная Лейбористская партия.
 6 августа — в Китае сгорел 900-летний деревянный мост Пиннань Ваньань.
 8 августа
 На Кубе произошёл пожар на нефтехранилище;
 Федеральное бюро расследований выдало ордер на обыск в Мар-а-Лаго, основной резиденции бывшего президента США Дональда Трампа, в рамках расследования Министерства юстиции в отношении Трампа.
 9 августа
 Самый сильный за 80 лет ливень обрушился на Сеул; в результате погибли 7 человек, ещё 6 числятся пропавшими без вести;
 В Бразилии объявили о введении максимального уровня санитарной угрозы из-за оспы обезьян;
 Президентские выборы в Кении. Победу одержал вице-президент страны Уильям Руто, набрав более 50 % голосов.
 10 августа
 В Турции потерпел крушение учебный самолёт, находившиеся на его борту пилоты смогли выжить, они с травмами доставлены в больницу;
 Правительство Японии полным составом ушло в отставку;
 В Китае прошёл успешный запуск 16 спутников с площадки космодрома Тайюань;
 Проведение Суперкубка УЕФА в Хельсинки, Финляндия.
 11 августа — в Гюнцбурге 34 человека получили ранения после столкновения двух поездов на американских горках в парке развлечений Legoland Deutschland.
 12 августа
 Во время лекции в Нью-Йорке, на писателя Салмана Рушди напал человек, который вскочил на сцену и ударил его ножом. После нападения полиция подтвердила, что Рушди был ранен в шею, а нападавший задержан, но не сообщила о состоянии Рушди, который был экстренно доставлен в больницу;
 В Черногории 11 человек погибли и 6 человек пострадали при стрельбе на улице;
 В Индии провели успешные испытания системы спасения для первого космического корабля этой страны «Гаганьян»;
 На Эльбрусе на высоте 3800 метров впервые в истории прошли роды.
 13 августа — свыше 1660 человек стали жертвами наводнений в Пакистане, из них 186 человек погибли только в провинции Белуджистан.
 14 августа
 В Гизе по меньшей мере 41 человек погиб и 45 получили ранения в результате пожара в здании Коптской православной церкви;
 В Израиле в результате стрельбы в субботу около Стены Плача ранено 7 человек.
 15 августа
 Российско-украинская команда Team Spirit победила на киберспортивном турнире PGL Arlington Major 2022;
 В Москве начал работу военно-технический форум «Армия»;
 В Мюнхене начался чемпионат Европы по лёгкой атлетике.
 16 августа
 В Ростовской области 53 человека пострадали в результате лесного пожара, 139 человек эвакуированы;
 Хорватка Сандра Перкович шестой раз подряд стала чемпионкой Европы по метанию диска. Ранее за всю историю чемпионатов Европы шесть золотых медалей выиграла только немецкая бегунья Марита Кох.
 17 августа — в Кабуле при взрыве в мечети погибли по меньшей мере 20 человек, ещё около 40 человек получили ранения.
 11—21 августа — проведение 2-ого чемпионата Европы по летним видам спорта в Мюнхене, Германия.
 18 августа
 В Австралии учёные совместно с компанией  планируют возродить вымершего сумчатого волка тилацина; для этого учёные намерены использовать технологию редактирования и секвенирования генома;
 В московском аэропорту Внуково пограничники пресекли контрабанду 225 килограмм золота;
 Смог от пожаров в Рязанской области достиг Москвы.
 20 августа
 В Подмосковье в результате взрыва автомобиля погибла политолог и журналистка Дарья Платонова. Следственный комитет заявил о заказном характере убийства;
 В Турции произошло два крупных смертельных ДТП: в провинции Газиантеп перевернулся автобус с туристами (погибли 16 человек, сообщалось о 23 пострадавших); в провинции Мардин грузовик протаранил толпу (погибли — 19, пострадали десятки, сообщалось о 29 пострадавших).;
 В Москве прошла церемония открытия I Всероссийской спартакиады по летним видам спорта, которая проходит с 10 августа по 2 октября 2022 года;
 Грузовой корабль Cargo Dragon успешно приводнился у побережья США.
 21 августа
 Хорватский теннисист Борна Чорич впервые в карьере выиграл турнир серии ATP Masters 1000 в Цинциннати, победив в финале Стефаноса Циципаса.
  стал первым за 64 года игроком в настольный теннис китайского происхождения, выигравшим  в мужском одиночном разряде.
 В результате ДТП в Ульяновской области погибли 14 граждан Киргизии и 2 гражданина России.
 В сомалийской столице Могадишо ликвидировали боевиков, устроивших осаду отеля Hayat; в результате нападения боевиков на отель погибли 40 человек, более 70 пострадали.

 22 августа
 Цена за тысячу кубометров газа в Европе достигла отметки 3034 доллара США.
 Первый в мире коммерческий электрический самолёт начали использовать для регулярных перевозок в авиакомпании Harbour Air.
 Правительство Пакистана одобрило отправку вооружённых сил страны в Катар для обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу 2022 года.
 23 августа
 Наблюдая область шарового скопления Паломар 2, астрономы обнаружили 32 новых переменных звезды; новые переменные — в основном звёзды типа RR Лиры.
 На север американского штата Техас обрушился многочасовой мощный ливень; за несколько часов выпала трёхмесячная норма осадков.

 24 августа
 В Екатеринбурге задержан Евгений Ройзман по уголовному делу о «дискредитации вооружённых сил РФ».
 ВВС Эфиопии сбили самолёт, нарушивший воздушное пространство этой страны; о судьбе лётчиков не сообщается.
 25 августа — учёные сообщили об обнаружении остатков самого древнего водоплавающего бобра.
 26 августа
 Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о созыве экстренной встречи министров энергетики стран ЕС для обсуждения мер по преодолению энергетического кризиса.
 На Филиппинах произошёл пожар на пассажирском пароме.
 Крупная забастовка почтовых работников началась в Великобритании; в акции принимают участие около 100 000 человек.
 Карабахский конфликт: российские миротворцы покинули город Лачын в Нагорном Карабахе, его заняла азербайджанская армия.
 Площадь лесных пожаров в России увеличилась более чем на 12 тыс. га и составила 122,5 тыс. га. Самые масштабные пожары — в Якутии, где огнём пройдено 74 667 га.
 27 августа — ФК «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» со счётом 9:0 в матче Английской премьер-лиги, повторив рекорд турнира по количеству забитых мячей в одном матче.

 28 августа — в Нидерландах 6 человек погибли и 7 пострадали в результате наезда грузовика на группу людей.
 29 августа
 В Бразилии после 26 лет жизни в одиночестве скончался последний представитель одного из местных индейских племён, известный как «Человек из дыры».
 В Нью-Йорке начался последний турнир Большого шлема в сезоне — Открытый чемпионат США по теннису.
 30 августа
 В Москве на 92-м году жизни скончался последний руководитель СССР Михаил Горбачёв.
 В США сообщили о первой смерти пациента с оспой обезьян.
 31 августа — начался 79-й Венецианский кинофестиваль.

См. также

Примечания